Miejscowości w Polsce:
 Ujma Duża
 Ujma Mała